Siricius ist der Name folgender Personen:

 Siricius (~334–399), Papst
 Christoph Siricius (1632–1692), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Johann Siricius (1630–1696), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Hermann Siricius (1687–1769), deutscher lutherischer Geistlicher